Henri Huvelin (1830-1910), prêtre catholique français ;
 Paul-Louis Huvelin (1873-1924), historien français du droit ;
 Paul Huvelin (1902-1995), chef d'entreprise et militant syndicaliste français ;
 Julien Huvelin (1983), joueur français de rink hockey.